Fernando Carro ist der Name folgender Personen:

* Fernando Carro Morillo (* 1992), spanischer Leichtathlet
 Fernando Carro (Manager) (* 1964), spanischer Manager